Бюро по делам индейцев () — агентство Федерального правительства США, подчинённое Министерству внутренних дел. Основано 11 марта 1824 года. Бюро ответственно за территорию в 225,0 тыс. км², в основном это — территория американских индейцев, индейских племён и индейцев Аляски. В дополнение к своим основным функциям, Бюро занимается образованием 48 тыс. индейцев.

См. также 
 Индейский интернат

Ссылки 
 Веб-сайт Бюро по делам индейцев
 История Бюро по делам индейцев

Федеральные агентства США
Право коренных американцев
Министерство внутренних дел США